{{Grand Slam versenyszám infobox
|év = 1987
|torna = Australian Open
|versenyszám = férfi egyes
|kép = 
|képméret = 
|képaláírás = 
|előző torna =1985
|győztes =  Stefan Edberg
}}

Az 1987-es Australian Open férfi versenyét a svéd Stefan Edberg az ausztrál Pat Cash előtt.

 Kiemeltek 

  Ivan Lendl, (Elődöntős)
  Boris Becker, (Negyedik kör)
  Yannick Noah, (Negyeddöntős)
  Stefan Edberg, (Bajnok)'  Henri Leconte, (Harmadik kör)  Miloslav Mecir, (Negyeddöntős)  Brad Gilbert, (Harmadik kör)  Kevin Curren, (Harmadik kör)''

  Anders Jarryd, (Negyeddöntős)
  Johan Kriek, (Második kör)
  Pat Cash, (Döntős)
  Milan Srejber, (Második kör)
  Robert Seguso, (Negyedik kör)
  Tim Wilkison, (Negyedik kör)
  Jakob Hlasek, (Második kör)
  Ramesh Krishnan, (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1